Евге́ний Евге́ньевич Су́хов () — российский писатель, журналист, геолог, доктор наук. Работает в различных жанрах: историческом, криминальном, боевики, классические детективы; отдаёт предпочтение историческим криминальным романам.

Биография 
Евгений Евгеньевич Сухов родился 1959 году в Германии. Свою первую повесть написал в возрасте 8 лет, в 15 состоялась его первая публикация на страницах местной газеты «Комсомолец Татарстана»; с тех пор регулярно публиковался в местной прессе. В 1982 году в газете «Вечерняя Казань» вышли его дневниковые записи по геологической практике на острове Сахалин, и с этого времени идёт отсчёт его писательской деятельности.

После окончания школы в течение года работал на заводе, затем поступил на геологический факультет Казанского университета. В студенческие годы вёл подробный дневник, который впоследствии использовал в написании зарисовок, рассказов, повестей. Во время обучения в университете увлекался боевыми искусствами, в частности, дзюдо. Занятия приносили результаты, и его приглашали выступать за клуб «Динамо».

По окончании университета был распределён на кафедру исторической геологии и палеонтологии. Во время научных изысканий, работая в полевых партиях, объездил практически весь Советский Союз.

Преподавал на геологическом факультете Казанского университета.

С 2013 года проживает в Вене. С лета 2018 ведёт личный блог на Facebook и Instagram, где рассказывает об Австрии и писательской карьере.

Семья 
Имеет двух сыновей и дочь.

Научная деятельность 
Защитил кандидатскую, затем — докторскую диссертацию (Геология).

Творчество 
Его повести и рассказы издавались практически во всех местных газетах и журналах Татарстана, немало публикаций состоялось и в центральной прессе. В конце восьмидесятых годов Евгений Сухов окончательно сформировался как писатель: в «Казанских ведомостях» была издана его документальная повесть «Девяносто девятая смерть» о легендарном конокраде Шакуре Рахимове. В 1993 года газета «Молодежь Татарстана» начала издавать его роман с продолжением «Я — вор в законе». Позднее это произведение стало основой для одноимённой серии. По существу, он является родоначальником так называемого воровского романа. В 1995 году в московском издательстве «Армада» вышли два его исторических романа, открывших серию «Рюриковичи»: «Окаянная Русь», о великом князе Василии Втором, и «Мятежное хотение» — об Иване Грозном. С 1996 по 2000 годы издавался в издательстве «АСТ-Пресс», где было напечатано более 20 романов, в том числе из серии «Я — вор в законе». С 2000 по настоящее время издаётся в издательстве «Эксмо».

Некоторые произведения Евгения Сухова (напр., «Алмазы Сталина») экранизированы, по другим сделаны документальные передачи — например, в цикле «Следствие вели…» с Леонидом Каневским, «Тайны Фаберже» с Владимиром Кондратьевым.

Библиография 
На сегодняшний день литературная биография автора насчитывает около 130 романов общим тиражом более десяти миллионов экземпляров. Многие из его книг собраны в серии:
 «Русь окаянная»;
 «Алмазы Сталина»;
 «СМЕРШ — спецназ Сталина»;
 «Расследования криминального репортера»;
 «Медвежатник»;
 «Червонные валеты»;
 «Дела следователя Воловцова»;
 «Сомалийские пираты».

Многие истории основаны на реальных событиях, что делает их ещё более убедительными и интересными.

Помимо этого, существует серия «Я — вор в законе», в которой рассказывается о бандитской жизни в России. Серия была запущена книгой с тем же названием в 1997 году и на данный момент над этой серией работают такие авторы, как Сергей Зверев, Кирилл Казанцев.

Конфликт с «АСТ-пресс» 
С 2000 по 2006 год два издательства одновременно издавали книги Евгения Сухова: «АСТ-пресс» выпускал книги под псевдонимом, тогда как в «Эксмо» выпускались книги, написанные автором лично. К книгам из издательства «АСТ-пресс» писатель не имел никакого отношения.

Конфликт закончился судом, после которого «АСТ-пресс» прекратил использовать этот псевдоним.

Примечания 

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века